

Patronyme 

 Embrose Papier (1997-), joueur de rugby à XV sud-africain ;
 Rosa Papier (1859-1932), chanteuse d'opéra autrichienne ;
 Hans-Jürgen Papier (1943-), juriste allemand, président du Tribunal constitutionnel fédéral allemand.

Culture 
 Les Âmes de papier est une comédie fantastique de Vincent Lannoo ;
 Une boule de papier est une nouvelle de l'écrivain italien Dino Buzzati ; 
 L'Évangile en papier est une émission de télévision québécoise ;
 Les Noces de papier est un téléfilm québécois ;
 L'Or et le Papier est un téléroman québécois ;
 Papier, une revue de bande dessinée créée par Yannick Lejeune et Lewis Trondheim ;
 Les Papiers d'Aspern est une nouvelle d'Henry James ;
 Le papier ne peut pas envelopper la braise, film cambodgien de Rithy Panh (2007) ;
 Papier volant est un mini-jeu de Nintendo ;
 Les P'tits Papiers est une chanson de Régine ;
 Poète, vos papiers ! est une chanson de Léo Ferré ;
 Roche Papier Ciseaux est un film québécois ;
 Sur la route du papier est un ouvrage d’Erik Orsenna ;
 Têtes de papier est un film slovaque réalisé par Dušan Hanák ;
 Le Tigre de papier est un film britannique ;
 Tigre en papier est un roman d'Olivier Rolin paru le  ;
 Une veuve de papier est un roman de John Irving ;
 Le Vrai Papier Journal était une version papier de l'émission Le Vrai Journal de Karl Zéro ;
 Papiers est une revue trimestrielle de la radio France Culture.

Objet 

 Corbeille à papier
 coupe-papier
 Presse-papier
 Sac en papier

Type de Papier 
 papier, produit manufacturé, une matière fabriquée entre autres à partir du bois. La pâte à papier est la matière première de la fabrication du papier.

 Papier d'amate désigne une sorte de papier, fabriqué à partir de fibres végétales, en
 Papier d'Arménie, papier imbibé de parfum que l'on fait bruler.
 Papier bible est un papier fin, fort, légèrement translucide, utilisé essentiellement pour l'impression de gros volumes
 Papier bouffant est un papier non apprêté, brut de machine à forte teneur en fibre de bois
 Papier bristol est un papier cartonné, non-couché.
 Papier calque est un type de papier translucide
 Papier cartonné est une feuille de papier semblable à du carton fin.
 Papier chiffon est un papier fait de pâte à papier, en fibres végétale, auquel on a ajouté des bouts d'étoffe.
 papier de Chine est un papier de teinte légèrement grisâtre.
 Papier à cigarette
 Papier coréen
 Papier couché est un papier dont la surface est recouverte d'une ou plusieurs couches généralement constituées de produits minéraux (pigments) en mélange avec des liants et des produits d'addition divers.
 Papier gommé est un papier dont une des faces est enduite, en tout ou partie, de gomme.
 Papier photographique est un papier recouvert d'une couche photosensible, en général non réactif à la lumière rouge.
 Papier hollande est un papier de luxe fort et vergé
 Papier japon
 Papier joseph pour effectuer des filtrages très purs
 Papier journal est un type de papier utilisé pour imprimer les journaux,
 Papier kraft est un type de papier très résistant utilisé pour différents types de sacs
 Papier lentille est un papier spécial destiné au nettoyage des instruments d'optiques.
 Papier mâché
 Papier marbré papier avec des motifs analogues à ceux du marbre ou d'autres roches.
 Papier millimétré est un papier quadrillé qui comporte des graduations tous les millimètres, verticalement comme horizontalement.
 Papier minéral
 Papier à musique est un papier où sont tracées des portées pour écrire une partition de musique.
 Papier non-acide est un papier qui possède un pH neutre ou basique.
 Papier peint
 Papier de pierre, nom commercial d'un substitut de papier.
 Papier de riz
 Papier de soie est un papier de fine texture destiné à des usages aussi divers que les arts décoratifs, la bibliophilie ou l'emballage.
 Papier sulfurisé est un papier traité de manière à être imperméable et à résister aux hautes températures.
 Papier thermique est un papier de base imprégné de plusieurs couches de composants chimiques, permettant de lui conférer des propriétés thermosensibles.
 Papier toilette
 Papier vélin est un papier sans grain, soyeux et lisse qui a la particularité de ne pas laisser apparaître de vergeures.
 Papier vergé est un papier qui laisse apercevoir par transparence de fines lignes dans l'épaisseur du papier
 Papier de verre, système pour polir
 Papier Whatman est un papier grené, fort et rigide, sans vergeures.

Autres 
 un article de presse ou des media audiovisuels
 au pluriel, les pièces d'identité
 par extension, un « sans-papiers » désigne un étranger à un pays en situation irrégulière

 Bouleau à papier est une espèce du bouleau.
 ferme du papier timbré était une taxe sur le papier timbré créée en  et confiée à des financiers privés chargés par le roi de la collecter à sa place.
 Impôt papier représente les coûts induits par l’obligation pour les entreprises de fournir des informations sur leurs activités ou leur production à des pouvoirs publics ou à des parties privées.
 Liant papier est un matériau de construction non polluant et très peu cher à fabriquer, existant depuis plus de 70 ans.
 Papier bulle est un matériau plastique transparent utilisé en général pour emballer des objets fragiles.
 Papier découpé est un art pratiqué dans plusieurs cultures. papier découpé chinois 
 Papier électronique, type de support de lecture informatique imitant le papier.
 Papier flash, accessoire de magie.
 Papier méta-psychique est une technologie du Docteur dans la série télévisée britannique Doctor Who. 
 Papier de montagne, un nom donné à la rectorite, un minéral argileux.
 Papier de pierre est un type de papier fabriqué avec 80 % de charge minérale (carbonate de calcium) et 20 % de polyéthylène haute densité.
 Papier de tournesol sert à déterminer si une solution est acide ou basique
 Papier tue-mouche, dispositif pour tuer les mouches
 Terre-papier résulte d’un mélange d’argile, de fibres de cellulose et d’eau.

Voir aussi
 

Homonymie de titre